BAT steht für:
 Basic Attention Token, eine Kryptowährung
 Baby-AT, siehe AT-Format, ein veralteter Standard für PC-Hauptplatinen
 Badminton-Assoziation Thailands
 BAT-M, eine sowjetische Planierraupe
 Berliner Amnesietest, ein psychologischer Test zur Messung der Gedächtnisleistung
 Berliner Arbeiter-Theater, das Studiotheater der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin (HFS)
 Best Available Technique, siehe Beste verfügbare Techniken
 Beweglicher Arzttrupp, eine militärische Einheit der Bundeswehr zur notfallmedizinischen Erstversorgung
 Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert
 Bouquet Association Table
 Brilliant Anti-Tank, eine amerikanische Lenkwaffe, siehe GBU-44 Viper Strike
 British American Tobacco, ein Zigarettenhersteller
 Britisches Antarktis-Territorium
 Brown Adipose Tissue, Braunes Fettgewebe
 Bundes-Angestelltentarifvertrag
 Bundesautobahntankstelle, siehe Autobahnraststätte
 Flughafen Barretos (Aeroporto Estadual de Barretos) in Barretos, SP, Brasilien, nach dem IATA-Code
 Umgangssprachlich für Schwarzarbeit, „Bar auf Tatze“

BaT steht für:

 Bund angestellter Tierärzte

B.A.T. steht für:

 Alfa Romeo Berlinetta Aerodinamica Tecnica, eine Prototypen-Serie vom Automobilhersteller Alfa Romeo

Bat steht für:

 Baht (in der alten Schreibweise), die Währung in Thailand
 Bat (ägyptische Mythologie), eine altägyptische Göttin
 Bat (cricket), Schläger im Cricket
 Bat (Lenkwaffe), eine frühe amerikanische Lenkwaffe gegen Schiffe
 Bat (Oman), eine omanische Nekropole
 Bat Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bat (Svilaja), den höchsten Berg des Svilaja-Gebirges in Kroatien
 Fledermaus, in der englischen Sprache
 ein Dorf in Osttimor, siehe Usitasae

bat steht für:

 Baltische Sprachen, nach dem Sprachkennungscode der ISO 639-2
 bat – Berliner Arbeiter-Theater an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

.bat ist die Dateinamenserweiterungen für:

 Stapelverarbeitungsdatei

Bat ist der Familienname bzw. Teil des Vatersnamens folgender Personen:

 Badmaanyambuugiin Bat-Erdene (* 1964), mongolischer Politiker
 Bat-Otschiryn Ser-Od (* 1981), mongolischer Langstreckenläufer
 Jocheved Bat-Miriam (1901–1980), russisch-israelische Dichterin
 Michal Bat-Adam (* 1945), israelische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Shulamit Bat-Dori (1904–1985), russisch-israelische Regisseurin, Dramaturgin und Theaterschauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:

 Bat Cave, in Horse Springs, New Mexico, ID-Nr. 76001194
 Bat Cave Archeological Site, in Kenton, Oklahoma, ID-Nr. 78002223
 Bat Tower-Sugarloaf Key, in Sugarloaf Key, Florida, ID-Nr. 82002377

Siehe auch:

 Bath, Stadt in England
 Batt
 The Bat, kommerzielles E-Mail-Programm

BAT